Тетя́на Ю́ріївна Іва́нченко — український волонтер на допомогу українській армії.

З життєпису 
Проживає у місті Харків. 

У 2010 році брала участь в акції на захист зелених насаджень у Харківському лісопарку.

Активна учасниця харківського Євромайдану, надавала медичну і психологічну допомогу учасникам Революції Гідності.

З початком російсько-українських воєнних дій організувала закупівлю та забезпечення життєво важливого препарату, завдяки цьому врятовано сотні життів поранених вояків — спільно із Віктором Панфіловим і Марією Білецькою.

Співпрацює із українською діаспорою — як в країнах Європи так і США. Здійснила понад 50 виїздів до зони бойових дій, постачаючи медичні препарати.

Станом на жовтень 2021 року вона, за її словами, працювала в аптеці.

Під час спалаху коронавірусної хвороби у Харківській області, коли область перебувала у лідерах за кількістю хворих навесні 2021 року, Тетяна Іванченко разом з іншою волонтеркою з Харкова Юлією Смагіною розвозила кисневі концентратори хворим у місті, яких не приймали місцеві лікарні. Кількість концентраторів поступово зросла до 18-ти. Під час осіннього спалаху цієї хвороби на Харківщині у жовтні 2021 року перед виборами міського голови Харкова до волонтерок по концентратори щоденно зверталися не менше 10 людей, а на вільні - була черга. Також критикувала місцеву владу за невведення "червоної зони" у Харківській області через вибори та відсутність вільних ліжок з потоковим киснем у лікарнях.

Нагороди 
 Орден «За спасіння життя», 2017

Примітки

Джерела 
 У Тернополі вручили ордени за порятунок життя 
 Двох волонтерів з Тернопільщини нагородили орденом 

Учасниці Євромайдану
Волонтерки АТО
Громадські діячі Харкова